Der Audi A8 (interne Typbezeichnung 4N bzw. Baureihencode F8 in der FIN) ist eine Oberklasse-Limousine der Audi AG, die seit 2017 im Audi-Werk  Neckarsulm produziert wird.

Auch eine Variante mit langem Radstand, der A8 L wird angeboten. Für China existiert seit der Modellpflege 2021 auch ein exklusives Sondermodell, welches den Radstand des A8 L nochmals um 130 mm überschreitet und sich Audi A8 L Horch nennt.

Modellgeschichte 
Vorgestellt wurde der A8 am  bei einer herstellereigenen Veranstaltung, ersten „Audi Summit“, auf dem Messegelände in Barcelona. Erstmals einem Messepublikum wurde das Fahrzeug auf der IAA 2017 gezeigt. Ausgeliefert wurden die ersten Fahrzeuge im .

Für den chinesischen Markt produziert Audi seit Ende 2021 die Baureihe in der besonders luxuriös ausgestatteten Horch Founders Edition. Damit belebt der Hersteller wieder die Modellbezeichnung Horch, unter der bis in die 1950er-Jahre Fahrzeuge in Sachsen produziert wurden. Das Modell steht in Konkurrenz zur Mercedes-Maybach S-Klasse. Zeitgleich wurde auch eine überarbeitete Version der Baureihe vorgestellt.

Technik

Motoren 
Seit dem Start wurde der A8 mit zwei Sechszylindermotoren in V-Bauart angeboten, einem Otto- und einem Dieselmotor. Der 3,0-l-Ottomotor (55 TFSI) leistet maximal , der 3,0-l-Dieselmotor (50 TDI) maximal . Seit Oktober 2019 ist der Plug-in-Hybrid 60 TFSI e mit einer Systemleistung von 330 kW (449 PS) verfügbar, welcher auf dem 3,0-l-Ottomotor mit 250 kW (340 PS) basiert. Später folgten noch zwei 4,0-l-Achtzylindermotoren, sowohl als Dieselmotor und als Ottomotor. Der Otto leistet 338 kW (460 PS) als 60 TFSI oder 420 kW (571 PS) im S8 TFSI. Der 320 kW (435 PS) starke Diesel wird als 60 TDI vertrieben. Letzterer wurde zum Ende des Jahres 2020 aus dem Programm genommen.

Alle Aggregate haben ein 48-Volt-Bordnetz, das zusammen mit dem Riemen-Startergenerator die MHEV-Technologie (mild hybrid electric vehicle) bildet. Auch Rollen bei ausgeschaltetem Motor mit abgekoppeltem Antriebsstrang, das so genannte „Segeln“ ist möglich. Mit dem Startergenerator soll auch weniger ruppiges Abschalten des Motors möglich sein.

Fahrwerk 
Der A8 hat ein luftgefedertes Fahrwerk und an jedem Rad elektrische Aktoren (aktive Radaufhängung), die es auf Straßenunebenheiten einstellen. Erkennt das Auto einen bevorstehenden Seitenaufprall, kann es um acht Zentimeter angehoben werden, um die Verletzungsgefahr zu senken.

Karosserie 
Statt Aluminium werden vermehrt hochfeste Stähle eingesetzt.

Assistenzsysteme 
Auf Wunsch ist der A8 auf Fahren auf Autobahnen im dichten Verkehr bis 60 km/h, ohne Hände dauerhaft am Steuer zu haben (Fachbegriff Level 3), vorbereitet.

Technische Daten

Vor Modellpflege

Ottomotoren

Dieselmotoren

Modellpflege

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Limousine
Hybridelektroautomodell